Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2016 war ein Poolbillardturnier, das vom 6. bis 10. Dezember 2016 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Der damalige 8-Ball-Europameister Witalij Pazura gewann bei den Herren drei Goldmedaillen und verteidigte dabei seinen Titel im 9-Ball. Im 14/1 endlos wurde Jewhen Talow erstmals ukrainischer Meister. Bei den Damen gelang Kateryna Polowyntschuk, die im Vorjahr alle vier Titel gewonnen hatte, im 14/1 endlos und im 8-Ball die Titelverteidigung. Natalja Talowa wurde im 9-Ball zum ersten Mal ukrainische Meisterin. Den 10-Ball-Titel sicherte sich zum vierten Mal Wiktorija Nahorna.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale (im 14/1 endlos ab dem Viertelfinale) im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Einzelnachweise 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Kiew